Fallon hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Condado de Fallon, estado estadounidense de Montana.
Fallon (Montana), lugar designado por el censo.
Fallon (Nevada), ciudad ubicada en el condado de Churchill.
Fallon Station (Nevada), lugar designado por el censo (CDP), en el condado de Churchill.
Fallon, población y comuna francesa.
Falan (Tolima, Colombia), ciudad nombrada en honor de Diego Fallon el poeta Colombiano por ser su lugar de nacimiento (antes Santa Ana). "Falan" pronunciada en Español suena como "Fallon" en Inglés.

Personas
Bernardo Cólogan Fallon
Craig Fallon, deportista británico que compitió en yudo.
Diego Fallon, poeta colombiano.
Fallon Bowman, compositora y guitarrista originaria de Ontario.
Gabriel Ricardo Morales Fallon.
James Fallon, neurocientífico estadounidense.
Jimmy Fallon, humorista.
Kieren Fallon, jinete irlandés.
Late Night with Jimmy Fallon, a menudo llamado "Jimmy Fallon", es un programa de entrevistas.
Matt Fallon, cantante de heavy metal más conocido por su trabajo con Skid Row.
Michael Fallon, político británico del Partido Conservador.
Neil Fallon, vocalista y guitarrista ocasional.
Órla Fallon, cantante, compositora y arpista irlandesa.
Rory Fallon, jugador de fútbol de Nueva Zelanda.
Sean Fallon, jugador de fútbol profesional de Irlanda.
Siobhan Fallon Hogan, actriz estadounidense.
Tiffany Fallon, playmate de la revista Playboy en diciembre de 2004.
Trisha Fallon, exjugadora de baloncesto australiana.
William J. Fallon, almirante estadounidense.